Chatot može značiti
 Chatot Indijanci, indijansko pleme iz Floride.
 Chatot (Pokémon)